Primera División 1945 steht für:

 Primera División (Argentinien) 1945
 Primera División (Chile) 1945
 Primera División (Uruguay) 1945
 Primera División de Costa Rica 1945
 Primera División 1944/45
 Primera División 1945/46